Боде (, ) — омонімічні в українській транскрипції прізвища німецького і французького походження. Німецьке прізвище має наголос на першому складі Бо́де, натомість французьке прізвище наголошується на останньому складі Боде́.

Боде також може бути німецьким ім'ям.

Носії німецького прізвища 
 Йоганн Елерт Боде (1747—1826) — німецький астроном
 Георг Генріх Боде (1802—1846) — німецький класичний філолог і перекладач.
 Вільгельм фон Боде — німецький історик мистецтва, засновник Музею Боде в Берліні.
 Вольфрам Боде (нар. 1942) — німецький біохімік.
 Йоганн Йоахім Крістоф Боде — німецький перекладач.
 Марко Боде (нар. 1969) — німецький футболіст, нападник, лівий захисник.
 Рідан Боде — албанський політик.
 Боде Климентій Карлович — російський дипломат
 Арнольд Боде — німецький художник, живописець, дизайнер, університетський викладач та педагог.

Носії французького прізвища 
 Етьєн Боде — французький гравер.
 Жан Боде — бельгійський філософ.
 Жульєн Боде — французький футболіст.
 Боде Тьєррі — нідерландський політик

Інше 
 Музей Боде — художній музей у складі ансамблю Музейного острова в Берліні.

Німецькі прізвища
Французькі прізвища